Миранский — фамилия; имеет женскую форму Миранская.
 Миранский, Анатолий Леонидович (1922—1975) — советский военный лётчик, герой ВОВ.
 Миранский, Григорий Абрамович (1875—19??) — белорусский фотограф, один из первых фоторепортеров Минска, сотрудник пожарной службы.